Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Preston North End Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Rosa 
Fonte:

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Alex Neil
 Allenatore in seconda: Frankie McAvoy, Steve Thompson
 Preparatore dei portieri: Peter Fox
 Preparatori atletici:

Risultati

Championship

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019